Vran je lahko:
predstavnik vranov, družine ptic
Vran (v izvirniku The Crow), ameriški akcijski triler iz leta 1994
Vran, priimek več znanih ljudi
Saint-Vran, francoska občina v departmaju Côtes-d'Armor
Vran (2074 m), gora v Bosni in Hercegovini

Glej tudi 
vrana (razločitev)
vrane
vrani
Vranje
Vranjek
Vransko